Пуерто Оскуро има више значења:

 Пуерто Оскуро (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Оскуро (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику